Oblouk může znamenat:

 oblouk (geometrie) – část spojité křivky
 kruhový oblouk – část kružnice
 oblouk (architektura) – architektonický prvek
 Vítězný oblouk – triumfální stavba; více významů (rozcestník)
 Oblouk (Ostrava) – Ostravský obytný komplex
 oblouk trati (kolejový oblouk)
 průjezd obloukem
 zatáčka, směrový oblouk zejména pozemní komunikace
 aortální oblouk – párové tepny v lidském těle 
 nadočnicový oblouk – párová část hlavy u primátů, například lidské hlavy
 oblouk aorty –  část lidského těla (aorta)
 elektrický oblouk – elektrický výboj v plynu
 oblouková lampa
 oblouková pec
 obloukové svařování
 oblouk (lyžování) – způsob změny směru

odvozená slova
 oblouková hráz
 oblouková míra
 oblouková pila
 obloukový most
 obloukový výboj